OCN peut désigner les articles suivants:
 Blizzard de l'Opaskwayak Cree Nation ou Blizzard OCN, équipe de hockey sur glace d'Amérique du Nord ;
 Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg, en Suisse ;
 Orion Cinema Network, chaîne de télévision sud-coréenne.